Cent oder Zent steht für:
 Cent (Währung), hundertster Teil mehrerer Währungen
 Zent (historische Verwaltungseinheit) als politische Einheit, Untereinheit des Gaues; siehe auch Zentgericht und Zentherr
 Zent (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Zent Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Cent.-Med. oder Zent.-Med., Abkürzung für die zum 100. Geburtstag des deutschen Kaisers Wilhelm I. gestiftete Zentenarmedaille

Maßeinheiten:
 Cent (Musik), Maßeinheit musikalischer Intervalle
 Maßeinheit der Reaktivität, siehe Reaktivität (Kerntechnik) #Maßeinheiten
 Cent (Einheit), ehemals für Gewicht

Cent oder Zent ist nicht zu verwechseln mit Zehnt.

Siehe auch:
 1-Cent-Münze
 Szent
 Sent
 Zehnt